

Carriera

Calciatore

Allenatore
Durante la sua carriera ha allenato Dinamo Kiev, Dinamo Mosca e Lokomotiv Mosca, vincendo due campionati sovietici, due coppe nazionali, una supercoppa sovietica e arrivando in due occasioni (1978 e 1985) in semifinale di Coppa delle Coppe UEFA.

Ha allenato suo figlio nel periodo al Kairat (1970), in seguito si sono incontrati come allenatori avversari nella massima divisione sovietica tra il 1975 e il 1977 e nel 1987 il figlio l'ha raggiunto alla guida del Neftchi Baku.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Allenatore

Club 
 
Dinamo Kiev: 1971
Dinamo Mosca: 1976 (primavera)

 
Dinamo Mosca: 1977, 1984

 
Dinamo Mosca: 1977

Note

Collegamenti esterni